L'expression Nouvelle Serbie peut désigner :
la Nouvelle Serbie, un territoire de la Russie impériale aujourd'hui situé en Ukraine et qui exista entre 1752 et 1764 ; 
Nouvelle Serbie, un parti politique serbe.